Comitatul Mason sau Mason County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Mason County, Illinois
 Mason County, Kentucky
 Mason County, Michigan
 Mason County, Texas
 Mason County, Washington 
 Mason County, West Virginia